Cormeilles kan syfta på:
 Cormeilles, Eure
 Cormeilles, Oise